Divisionen 2017-18 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2017-18. Holdene spillede udelukkende om mesterskabet på andet niveau i ligasystemet. Der var ingen automatisk oprykning til Metal Ligaen.

Turneringen indledtes med et grundspil, hvor de 14 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, der suppleredes med en enkeltturnering mod hvert af de andre seks hold i deres egen geografiske zone, hvilket gav 32 kampe til hvert hold. Herefter gik nr. 1-4 fra hver af de to geografiske zoner (øst og vest) videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale.

Mesterskabet blev vundet af Gladsaxe Bears, der havde vundet grundspillet i øst-kredsen, og som i finaleserien godt nok tabte den første kamp på hjemmebane med 1-8 til Jutland Vikings, men som derefter vandt de efterfølgende tre kampe, kulminerende med 7-2-sejren i seriens fjerde kamp, hvilket gav holdet en samlet finalesejr på 3-1 i kampe. Det var første gang siden 2002, at Gladsaxe-holdet sluttede blandt de to bedste i 1. division. Jutland Vikings vandt medalje i 1. division for første gang. 

Bronzemedaljerne blev vundet af Herning IK, som i bronzekampen besejrede Hvidovre IK med 9-7 over to kampe.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 14 hold – reserveholdene for ni af holdene i Metal Ligaen, et kombineret reservehold for de sidste to Metal Liga-hold, Rungsted Seier Capital og Herlev Eagles, samt førsteholdet fra fire andre klubber. Vinderen af den foregående sæson, Hvidovre Fighters, var blev optaget i Metal Ligaen som det 11. hold og var blevet erstattet i Divisionen af klubbens andethold, der dermed blev rykket op fra 2. division øst.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet blev spillet i perioden 2. september 2017 - 21. februar 2018. De 14 hold var opdelt i to geografiske kredse: en øst- og en vest-kreds med syv hold i hvert kreds. De 14 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, som suppleredes med en enkeltturnering mod de øvrige seks hold i samme geografiske kreds, hvilket i alt gav 32 kampe til hvert hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De fire bedste hold i hver kreds gik videre til slutspillet, hvis format i løbet af sæsonen blev udmeldt på forskellig vis.

Ca. en måned før grundspillets afslutning blev det meddelt, at Copenhagen Lions pr. 24. januar 2018 var erklæret konkurs, og resultaterne af alle klubbens kampe blev derfor annulleret.

Øst-kredsen

Vest-kredsen

Kampprogram

Slutspil

Format 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold: de fire bedste hold i hver af de to geografiske kredse. I kvartfinalerne mødtes holdene på tværs af de geografiske kredse, således at vinderen af den ene kreds mødte holdet, der sluttede på fjerdepladsen i den anden kreds, mens nr. 2 og 3 på samme måde mødtes på tværs af kredsene. De fire vindere af kvartfinalerne gik videre til semifinalerne, hvor holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af fem kampe. Vinderne af semifinaleserierne gik videre til finalen, der ligeledes spilledes bedst af fem kampe, mens de to tabere mødtes i kampen om bronzemedaljerne, der afvikledes over to kampe.

De slutspilskampe, der endte uafgjort, blev afgjort i sudden death med tre markspillere og en målmand på hvert hold. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse inden for fem minutter, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier bedst af tre kampe. Vinderne af kvartfinaleserierne gik videre til semifinalerne.

Semifinaler 

De fire vindere af kvartfinalerne spillede om to pladser i finalen i to serier bedst af fem kampe.

Bronzekamp 

De to tabende semifinalister spillede om bronzemedaljerne i en serie på to kampe, hvor summen af de to resultater afgjorde opgøret.

Finale 

De to vindere af semifinalerne spillede om mesterskabet i en serie bedst af fem kampe.

Se også 
 Superisligaen 2017-18
 Metal Cup 2017-18

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU - Division 1 2017-18 
DIU - Division 1 Play Off 2017-18

Noter 

2017-18
Ishockey i 2017
Ishockey i 2018